Rompe-sacos puede referirse a:

El nombre común de la planta Aegilops geniculata; o
El nombre común de la planta Aegilops triuncialis.